Tabata ist der Familienname folgender Personen:

 Akihiro Tabata (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Isaac Bangani Tabata (1909–1990), südafrikanischer Politiker
 Izumi Tabata (* 1956), japanischer Sportwissenschaftler
 Maki Tabata (* 1974), japanische Eisschnellläuferin
 Nobushige Tabata (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Rodrigo Tabata (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Teruki Tabata (* 1979), japanischer Fußballspieler

Tabata steht für:

 Bahnhof Tabata in Tokio, Japan
 eine Verwaltungseinheit im Ilala-Distrikt der Region Daressalam, Tansania
 die südafrikanische Stadt Thabatha (bis 2005 Tabata)
 Tabatatraining, eine Variante des Intervall-/HIIT-Trainings